Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 2015 проходили с 13 по 25 июля 2007 года в городе Торонто (Канада) на стадионе «Pan Am / Parapan Am Fields» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Победителем мужского турнира в 9-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Победителем женского турнира во 2-й раз в своей истории стала сборная США.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2016. Прямую квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская сборная Аргентины и женская сборная США. Также была квалифицирована мужская сборная Бразилии (сборная страны-хозяйки Олимпийских игр 2016), так как она заняла 4-е место (а должна была занять для квалификации место выше 7-го). В женском турнире была также квалифицирована на Олимпиаду 2016 сборная Аргентины (после участия в одном из полуфинальных раундов Мировой лиги 2014/15 среди женских команд).

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5-8 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5-8 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте www.todor66.com
 PAHF - 2007 Pan American Games (Men & Women)
 Field Hockey Canada - 2015 Pan American Games - Men's Competition
 Field Hockey Canada - 2015 Pan American Games - Women's Competition
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)

2015
Хоккей на траве
2015 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Канаде